Ниже перечислены все футболисты национальной сборной Беларуси, принимавшие участие хотя бы в одном матче против национальных сборных других стран.

Список обновлен 29 ноября 2021 года. Последний матч: 16 ноября 2021, Беларусь — Иордания 1:0.

 (•) — пометка для действующих футболистов
жирным выделены футболисты, выступавшие в течение прошедшего года

Ссылки 
 Список игроков сборной Беларуси на сайте EU-Football.info

Беларусь